Yimen Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yimen Xian (härad i Kina), Yunnan, 
 Longquan (häradshuvudort), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar